Cide ist:

 Cide (Kastamonu), eine Stadt am Schwarzen Meer in der Provinz Kastamonu in der Türkei

CIDE ist die Abkürzung von:

 Collaborative International Dictionary of English, ein gemeinschaftlich gepflegtes, frei im Internet verfügbares Englisch-Wörterbuch
 Centro de Investigación y Docencia Económica, einer mexikanischen Hochschule
 Coordinación de Informaciones de Estado, 1946 von Juan Perón gegründeter Vorläufer des argentinischen Geheimdienstes
 CIDE-FM, eine kanadische Radiostation

CIDE